PAKP steht für:
 Flugplatz Anaktuvuk Pass (ICAO-Code), US-amerikanischer Flugplatz

PAKp steht für:
 Panzerabwehrkompanie, österreichische militärische Abkürzung

Abkürzung